Saratoga pode ser:
 USS Saratoga
 Saratoga (Wyoming)
 Saratoga (Carolina do Norte)
 Saratoga (Califórnia)
 Saratoga (Indiana)
 Saratoga Springs (Nova Iorque)
 Saratoga Springs (Utah)
 Piper Saratoga

Outros:
 Saratoga (filme)
Hotel Saratoga

Desambiguação
Desambiguações de topônimos